А́лекс Джордж Линн (; род. 17 сентября 1993, Эссекс, Англия, Великобритания) — британский автогонщик. Тест-пилот команды «Уильямс» Формулы-1.

Карьера 
Линн начал свою автогоночную карьеру в 11-летнем возрасте с картинга. Первым картинговым классом, в соревнованиях по которому он принял участие, стал Mini Max. Уже в 2005 г. Алекс выступал в классах ICA Junior и KF3 (тогда — JICA), а в 2008 г. дебютировал в KF2.

В 2009 году, продолжая участвовать в картинге, Линн дебютировал в серии с открытыми колёсами, приняв участие в Зимнем кубке Британской Формулы-Рено в составе команды «Fortec Motorsport». За 4 гонки он финишировал только 3 раза, 2 из которых на 8-м месте, и 1 раз — на 9-м, набрал 40 очков и занял 10 место по итогам соревнования. В 2010 г. Алекс окончательно перешёл в «открытоколёсные» серии. Он выступал в Британской Формуле-Рено, где за 20 гонок набрал 210 очков и занял 10-е место, а также снова в Зимнем кубке серии, где, выиграв 3 из 6 гонок, набрал 146 очков и стал чемпионом. В 2011 г. Линн участвовал уже в трёх сериях: в Британской Формуле-Рено 2.0 он сумел набрать 521 очко, поднявшись на подиум в 15 из 20 гонок (на 1-е место — 12 раз), и выиграть чемпионат; в 12 из 15 гонок Серии Тойота (в команде «Giles Motorsport») заработал 514 очков, благодаря чему занял 9-е место; за 4 гонки Еврокубка Формулы-Рено 2.0 один раз сумел занять 2-ю позицию и набрал 26 очков.

В 2012 г. Линн провёл полный сезон в Британской Формуле-3 в составе команды «Fortec Motorsport». За 29 гонок он 9 раз побывал на подиуме, заработал 253 очка и по итогам сезона занял 4-е место. Также за «Fortec» британец участвовал в 6 гонках Евросерии Формулы-3, в гонках Формулы-3 Мастерс и Гран-при Макао; выступал в European F3 Open Winter Series в команде «Team West-Tec» и в F3 Cup в команде «Lanan Racing». В 2013 г. Алекс выступал в Чемпионате Европы Формулы-3 в составе команды «Prema Powerteam», в котором набрал 339.5 очков и стал третьим, и в Гоночной серии Тойота в команде «M2 Competition», где с 803 очками занял 2-е место. Помимо этого он стал первым в гонке Гран-при Макао и вторым в гонке Формула-3 Мастерс.

В 2014 г. Линн дебютировал в серии GP3 в составе команды «Carlin», с 207 набранными очками британец стал чемпионом серии. Также он стал тест-пилот в команде «Лотус» Формулы-1. В 2015 г. Алекс перешёл в GP2 в команду «DAMS», набрал 110 очков и занял 6-е место в чемпионате; в этом сезоне он занимал должность тест-пилота уже в «Williams F1». В 2016 г. Линн продолжает выступать в GP2.

Результаты выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Автогонщики Великобритании
Пилоты GP3 из Великобритании
Пилоты Чемпионата Европы Формулы-3
Пилоты Еврокубка Формулы-Рено
Пилоты Британской Формулы-Рено
Пилоты GP2 из Великобритании
Пилоты Формулы E из Великобритании
Пилоты Формулы E, набиравшие очки
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании